Щелка́нов — фамилия. Известные носители:

 Щелканов, Александр Александрович (род. 1939) — российский политический деятель.
 Щелканов, Андрей Яковлевич (ум. ок. 1597) — государственный и политический деятель России, брат Василия Щелканова.
 Щелканов, Василий Яковлевич (ум. 1610 или 1611) — государственный и политический деятель России, брат Андрея Щелканова.
 Щелканов, Михаил Юрьевич (род. 1969) — российский ученый-вирусолог, доктор биологических наук, профессор.
 Щелканов, Николай Иванович (1924—1993) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Щелканов, Сергей Андреевич (1915—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.



См. также 
 Щелканово
 Щелкановцев